{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (65801) - || 1996 AJ7 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65802) - || 1996 BA3 || 27 januari 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65803) Didymos || 1996 GT || 11 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65804) - || 1996 HT6 || 18 april 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65805) - || 1996 HO14 || 17 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65806) - || 1996 HW18 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65807) - || 1996 JT9 || 13 mei 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65808) - || 1996 LO1 || 14 juni 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (65809) - || 1996 RW15 || 13 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65810) - || 1996 RL26 || 5 september 1996 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (65811) - || 1996 RW30 || 13 september 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (65812) - || 1996 SG7 || 30 september 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| (65813) - || 1996 TT5 || 7 oktober 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| (65814) - || 1996 TH8 || 9 oktober 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (65815) - || 1996 TB18 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65816) - || 1996 TW28 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65817) - || 1996 TC33 || 10 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65818) - || 1996 TP39 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65819) - || 1996 TE40 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65820) - || 1996 TR40 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65821) De Curtis || 1996 UC3 || 30 oktober 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (65822) - || 1996 VO5 || 14 november 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| (65823) - || 1996 VO10 || 4 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65824) - || 1996 VJ11 || 4 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65825) - || 1996 VF19 || 7 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65826) - || 1996 VA28 || 11 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65827) - || 1996 VG32 || 4 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65828) - || 1996 VZ37 || 1 november 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65829) - || 1996 WS2 || 26 november 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65830) - || 1996 XA || 1 december 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (65831) - || 1996 XQ4 || 6 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65832) - || 1996 XN5 || 7 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65833) - || 1996 XE6 || 7 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65834) - || 1996 XK7 || 1 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65835) - || 1996 XJ11 || 2 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65836) - || 1996 XS15 || 10 december 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65837) - || 1996 XX20 || 5 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65838) - || 1996 XD26 || 8 december 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| (65839) - || 1996 XV28 || 12 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65840) - || 1997 AA4 || 6 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65841) - || 1997 AD9 || 2 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65842) - || 1997 AF14 || 4 januari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65843) - || 1997 AR15 || 12 januari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (65844) - || 1997 AV15 || 12 januari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (65845) - || 1997 AK22 || 14 januari 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (65846) - || 1997 BT2 || 30 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65847) - || 1997 BH6 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65848) Enricomari || 1997 BP9 || 30 januari 1997 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (65849) - || 1997 CF9 || 1 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65850) - || 1997 CG28 || 7 februari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65851) - || 1997 EM2 || 4 maart 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (65852) Alle || 1997 EX7 || 7 maart 1997 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (65853) - || 1997 EV38 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (65854) - || 1997 EH46 || 7 maart 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (65855) - || 1997 GQ5 || 8 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65856) - || 1997 GX11 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (65857) - || 1997 GN17 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (65858) - || 1997 GL35 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (65859) Mädler || 1997 GF42 || 9 april 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65860) - || 1997 HW7 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (65861) - || 1997 JK4 || 1 mei 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (65862) - || 1997 JN11 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (65863) - || 1997 KW1 || 28 mei 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65864) - || 1997 OT || 27 juli 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (65865) - || 1997 OQ1 || 31 juli 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65866) - || 1997 PA4 || 10 augustus 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| (65867) - || 1997 QG5 || 25 augustus 1997 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (65868) - || 1997 RR5 || 8 september 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (65869) - || 1997 SP17 || 30 september 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (65870) - || 1997 UK9 || 30 oktober 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (65871) - || 1997 UC22 || 28 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65872) - || 1997 VQ2 || 1 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65873) - || 1997 WD7 || 24 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65874) - || 1997 WL13 || 24 november 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (65875) - || 1997 WY14 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65876) - || 1997 WV28 || 29 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65877) - || 1997 XK1 || 4 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65878) - || 1997 XD10 || 5 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65879) - || 1997 YC2 || 21 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65880) - || 1997 YD5 || 21 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65881) - || 1997 YO5 || 25 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65882) - || 1997 YR8 || 28 december 1997 || Stroncone || Stroncone
|-
| (65883) - || 1997 YX13 || 31 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65884) - || 1997 YP15 || 29 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65885) Lubenow || 1997 YF20 || 27 december 1997 || Anderson Mesa || M. W. Buie
|-
| (65886) - || 1998 AM || 5 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65887) - || 1998 AW6 || 5 januari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65888) - || 1998 BS3 || 18 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65889) - || 1998 BB4 || 23 januari 1998 || Zeno || T. Stafford
|-
| (65890) - || 1998 BW23 || 26 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65891) - || 1998 BQ24 || 28 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65892) - || 1998 BH30 || 28 januari 1998 || Bédoin || P. Antonini
|-
| (65893) - || 1998 BY33 || 31 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (65894) Echizenmisaki || 1998 BO48 || 30 januari 1998 || Geisei || T. Seki
|-
| (65895) - || 1998 CP || 3 februari 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (65896) - || 1998 CW1 || 1 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (65897) - || 1998 DQ7 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (65898) - || 1998 DG9 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (65899) - || 1998 DG12 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (65900) - || 1998 DV15 || 23 februari 1998 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten